Ліствиця — православний різновид чоток.
 Ліствиця (книга) — книга духовних повчань Святого Йоана Ліствичника VI ст.

Багатозначні терміни